Leugny é o nome de duas comunas em França:
Leugny (Vienne)
Leugny (Yonne)

Desambiguações de topônimos